Annuloplatidia är ett släkte av armfotingar. Annuloplatidia ingår i familjen Platidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Armfotingar
Annuloplatidia